Miejscowości w USA:
 Middleburgh – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Middleburgh – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Middleburgh (ang. Middleburgh Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie